Pimpernellen oder Pimpinellen werden gemeinsprachlich folgende Pflanzenarten genannt:

 Bibernellen aus der Familie der Doldenblütler
 Kleiner Wiesenknopf aus der Familie der Rosengewächse

Siehe auch:
 The Scarlet Pimpernel